Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1992./93.

Dalmatinska liga

Južna skupina 
Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije 

 Izvori:  
 "Slobodna Dalmacija", 1. lipnja 1993. (22. kolo i ljestvica)  
 "Slobodna Dalmacija", 1992. godine  
 "Slobodna Dalmacija", 1993. godine

Srednja skupina 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.) 
 OSK Otok  
 "Slobodna Dalmacija", 1992. godine  
 "Slobodna Dalmacija", 1993. godine

Poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 2. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Ostale lige 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Izvori 

1992-93
 4